Батырмурзаев — кумыкская фамилия.

Известные носители:
 Батырмурзаев, Абдул-Гамид Нухаевич (1903—1957) — общественный и государственный деятель, учёный-филолог Дагестана.
 Батырмурзаев, Зайналабид Нухаевич (1897—1919) — революционный деятель, поэт, публицист.
 Батырмурзаев, Нухай (1869—1919) — кумыкский писатель-просветитель.
 Батырмурзаев, Юсуп (род. 1996) — казахстанский борец.